En mathématiques, et plus précisément en analyse, la sommation d'Abel peut désigner :
 Une méthode de sommation de certaines séries divergentes ;

 Une transformation de séries convergentes permettant d'en calculer plus aisément la somme, connue également sous le nom de transformation d'Abel, ou de sommation par parties.

Homonymie